Тёплер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тёплер, Август (1836—1912) — немецкий физик.
  (род. 19) — германский электрофизик.